ziemia kaliska – ziemia Królestwa Polskiego ze stolicą w Kaliszu
 Ziemia Kaliska – miesięcznik wydawany w latach 1930–1932 w Kaliszu
 Ziemia Kaliska – tygodnik wydawany od 1957 w Kaliszu
Zobacz też:
 Kaliskie – region w środkowej Polsce
 województwo kaliskie